Unter Rückenplatte versteht man:

 Backplate, Teil der Taucherausrüstung
 eine an der Rückseite von etwas angebrachte Platte
 Tergit, Teil des rückenseitigen Exoskeletts von Gliederfüßern
 Rückplatte in der Elektronik, siehe Backplane